Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2003 — 12-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 25 травня 2003 року у Києві на «Олімпійському» стадіоні між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Примітки

Посилання 
 Кубок України 2003 — Офіційний сайт ФФУ 

2003 у футболі
2003
Футбольні змагання у Києві
Події 25 травня
Травень 2003
2003 в українському спорті